Ачарья Шри Видьясагарджи Махарадж (; род. 10 октября 1946 года) — один из самых известных современных дигамбаров — джайнских ачарьев (философ-монах). Он известен как своей ученостью и тапасья (аскетизм), в том числе долгими часами в медитации. Хотя он родился в штате Карнатака и принял дикшу в Раджастхане, он, как правило, большую часть своего времени проводит в регионе Бунделкханд, где ему приписывают возрождение образовательной и религиозной деятельности.

Биография 
В детстве его звали Видьядхар. Он был вторым из четырех сыновей, старшим из которых был Махавира Аштаге. В детстве он любил есть свежее масло, из которого делали топленое масло (очищенное масло). Он не был требовательным ребенком и принимал то, что ему дали. Видьядхар посещал храмы и обучал своих младших братьев и сестер принципам религии. Он назвал обе младшие сестры Акка (старшая сестра). Он был внимательным и покорным к учебе. В свободное время он также рисовал.

Примечания

Литература 

Родившиеся в 1946 году
Персоналии:Джайнизм